Чайяпхум:

 Чайяпхум — провінція, розташована в північно-східній частині Таїланду. 
 Чайяпхум — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.